Melpomene (muze), in de Griekse mythologie de muze van de tragedie
Melpomene (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Melpomene (geslacht), een geslacht van trechterspinnen
Melpomene (plant), een geslacht van varens